Szalony Kapelusznik (postać komiksów DC Comics)
 Szalony Kapelusznik (postać książek Alicja w Krainie Czarów i Po drugiej stronie lustra)